Piwek ist der Familienname folgender Personen:

 Elżbieta Piwek (1954–2013), polnische Schauspielerin
 Rainer Piwek (* 1965), deutscher Schauspieler